33 – rok
 33 p.n.e.
 33 (liczba)